«БІІК-Казигурт» — казахський жіночий футбольний клуб з міста Шимкента.

Історія 
Жіночий футбольний клуб «БІІК-Казигурт» заснований 2009 року на базі багаторазового чемпіона Казахстану, «Алма-КТЖ».

Досягнення 
  Вища ліга Казахстану
  Чемпіон (16): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Срібний призер (2): 2010, 2012
  Бронзовий призер (1): 2009

  Кубок Казахстану
  Володар (13): 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

  Суперкубок Казахстану
  Володар (1): 2013

Статистика виступів у єврокубках

Загальна

По сезонах

Відомі гравці 
  Емуедже Огбіагбева
  Дар'я Кравець

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу в соціальній мережі Instagram
 Профіль клубу  на сайті uefa.com
 Профіль клубу  на сайті soccerway.com
 Профіль клубу  на сайті soccerdonna.de 
 Профіль клубу  на сайті soccerpunter.com
 Профіль клубу  на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу  на сайті worldfootball.net
 Kazakhstan — List of Women Champions  
 Kazakhstan — List of Women Cup Winners  

Жіночі футбольні клуби Казахстану
Футбольні клуби, засновані 2009
Шимкент
Засновані в Казахстані 2009